Gísli Magnússon kan avse:

Gísli Magnússon (biskop)
Gísli Magnússon (filolog)
Gísli Magnússon (sysselman)